Fernando Martín Álvarez (1947) spanyol üzletember, politikus, 2006-ban a Real Madrid elnöke
 Fernando Martín Espina (1962–1989) olimpiai ezüstérmes spanyol kosárlabdázó
 Fernando Martín Redondo (1978) argentin kajakozó, olimpikon